Saint François peut se réfèrer à plusieurs saints ou bienheureux de l'Église catholique :

Saints catholiques 
Classés ci-dessous par ordre chronologique de leur décès :

 François d'Assise (°1182 - †1226), fondateur de l'ordre des Franciscains ; le plus célèbre, fêté le 4 octobre
 François de Paule (°1416 - †1507), fondateur de l'ordre des Minimes ; fêté le 2 avril
 François Xavier (°1506 - †1552), prêtre jésuite, missionnaire en Inde et au Japon ; fêté le 3 décembre
 François Borgia (°1510 - †1572), ou François de Borgia, duc de Gandie, puis général des Jésuites ; fêté le 30 septembre ou le 
 François Caracciolo († 1608), clerc régulier, un des fondateurs des Clercs Réguliers Mineurs ; fêté le 4 juin
 François Solano (°1549 - †1610), franciscain et missionnaire à Lima au Pérou ; fêté le 24 juillet ou le 14 juillet (?)
 François de Sales (°1567 - †1622), évêque de Genève, docteur de l'Église et artisan de la Réforme catholique ; fêté le 24 janvier
 François De Geronimo (°1642 - † 1716), né à Grottaglie (Italie), prêtre jésuite italien, missionnaire à Naples, commémoré le 
 François Antoine Fasani (°1681 - †1742), né à Lucera dans les Pouilles, prêtre de l’Ordre des Mineurs conventuels, prédicateur, confesseur et théologien ; fêté le 29 novembre
 François Jaccard († 1838), et Thomas Tran Van Thien, martyrs au Vietnam ; fêtés le 21 septembre
 François Choe Kyong-hwan († 1839), martyr à Séoul en Corée ; fêté le 12 septembre.

Bienheureux catholiques 
Classés ci-dessous par ordre chronologique de leur décès :
 François Venimbeni († 1322), prêtre de l'ordre des Frères mineurs et prédicateur, disciple de saint Bonaventure, contribua à la première bibliothèque franciscaine ; fête le 22 avril
 François Zanfredini († vers 1350), bienheureux, tertiaire franciscain à Pesaro, ermite à Monte Granario ; célébré le 5 août
 François du Caire († 1358), bienheureux François de la Terre de Labour, avec Nicolas de Montecorpino, frères mineurs franciscains, martyrs au Caire ; célébrés localement le 4 avril
François de Calderola (✝ 1507) , prédicateur et ermite franciscain ; fêté le 13 septembre
 François Pacheco († 1626), bienheureux, prêtre, martyr à Nagasaki avec huit compagnons jésuites : les bienheureux Balthasar de Torres et Jean-Baptiste Zola, prêtres, Pierre Rinsei, Vincent Kaun, Jean Kisaku, Paul Kinsuke, Michel Tozo et Gaspar Sadamatsu, religieux ; célébré le 20 juin
 François de Laval (° 1623 - † 1708), premier évêque de Québec, célébré le 6 mai
 François de Posadas (° 1644 - † 1713), bienheureux dominicain, né à Cordoue, prêtre de l’ordre des Prêcheurs ; célébré le 20 septembre
 François Chartier († 1794), bienhereux, prêtre réfractaire, martyr de la Révolution française, en France à Angers ; célébré le 22 mars
 Francisco Marto  († 1919), bienheureux, un des enfants auxquels la Sainte Vierge apparut à Fátima, mort à onze ans ; célébré le 4 avril
 Francisco Remon Jativa († 1936), et Dionisio Vincente Ramos, deux franciscains conventuels à Granollera près de Barcelone, avec Jacques Buch Canals, salésien à Valence, bienheureux, prêtre et deux religieux martyrs de la guerre civile d'Espagne ; célébrés le 
 François Bandres Sanchez († 1936), ou Francisco Bandres Sanchez, prêtre salésien à Barcelone, avec Sauveur Fernandis Segui, prêtre à Lucenz, Alphonse Lopez Lopez, prêtre à Samalus, et Michel Remon Salvador, laïc à Samalus, bienheureux martyrs de la guerre civile d'Espagne ; célébrés le 3 août
 François Rogaczewski (°1892 - † 1940), bienheureux, prêtre et martyr au camp d’extermination de Stutthof, près de Gdansk, en Pologne ; célébré le 11 janvier
 François Stryjas († 1944), bienheureux, catéchiste laïc, martyr du nazisme en Pologne à Kalisz ; célébré le 31 juillet.

Œuvres artistiques 
Des œuvres ont été influencées par la vie de ces saints, telles :

 Saint François d'Assise, opéra d’Olivier Messiaen, commandé par Rolf Liebermann en 1975, créé en 1983
 Saint François, huile sur toile (1659) de grandes dimensions (270×110 cm) de Francisco de Zurbarán
 '', téléfilm (1966) de Liliana Cavani, avec Lou Castel et Marco Bellocchio.

Références 

Francois